Motu One, ou île de sable en polynésien et en marquisien, est le nom sous lequel sont désignés :

 un atoll des îles de la Société : Motu One
 un atoll des îles Marquises : Motu One

Homonymie de toponyme